Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши свою молодшу сестру Серену Вільямс з рахунком 6–2, 6–4. Під час турніру вона не віддала жодного сету.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Сітка турніру на сайті WTA 
 Сітка турніру на сайті ITF 

жінки, одиночний розряд
2001 у жіночому тенісі
2001 в американському спорті